Veveřička je české rodové jméno pro několik rodů z čeledi veverkovitých (Sciuridae):

 Glyphotes Thomas, 1898
 Glyphotes simus – veveřička pralesní
 Microsciurus J. A. Allen, 1895
 Microsciurus alfari – veveřička středoamerická
 Microsciurus flaviventer – veveřička amazonská
 Microsciurus mimulus – veveřička oranžovobřichá
 Microsciurus santanderensis – veveřička santanderská
 Myosciurus Thomas, 1909
 Myosciurus pumilio – veveřička malá
 Nannosciurus Trouessart, 1880
 Nannosciurus melanotis – veveřička černouchá
 Prosciurillus Ellerman, 1947
 Prosciurillus abstrusus – veveřička tichá
 Prosciurillus leucomus – veveřička bělavá
 Prosciurillus murinus – veveřička myší
 Prosciurillus weberi – veveřička Weberova
 Sciurillus Thomas, 1914
 Sciurillus pusillus – veveřička nejmenší

Reference